Etchegaray ist der Familienname folgender Personen:

 Roger Etchegaray (1922–2019), französischer Erzbischof und Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Etchegaray (Pelotaspieler), französischer Pelotaspieler